Rezultati Prvenstva Anglije 1952 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Mo Connolly je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Doris Hart (Četrtfinale)
  Mo Connolly (Prvakinja)
  Shirley Fry (Polfinale)
  Louise Brough (Finale)
  Pat Todd (Polfinale)
  Jean Walker-Smith (Četrtfinale)
  Thelma Long (Četrtfinale)
  Jean Rinkel-Quertier (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1952